

Овчарці () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Сапарева Баня.
 Овчарці () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Раднево.